Espinho (Portugal), een gemeente in het Portugese district Aveiro
 Espinho (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Espinho
 Espinho (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga
 Espinho (Mangualde), een plaats in de Portugese gemeente Mangualde
 Espinho (Mortágua), een plaats in de Portugese gemeente Mortágua